MEN peut faire référence à :
  ;
 Pierrot Men, un photographe malgache ;
 Mén (門 ou 门), un caractère chinois, forme traditionnelle et simplifiée ;
 们, un autre caractère chinois ;
 Men, en Kendo, un coup porté à la tête, il désigne aussi la partie de l'armure protégeant celle-ci ;
 Men, un film de 1918 de Perry N. Vekroff avec Gertrude McCoy (Alice Fairbanks) ;
Men, un film de 1924 de Dimitri Buchowetzki avec Robert Frazer (Georges Kleber) ;
 Men, une série TV de 1989 produit et réalisé par Peter Werner et Donald Petrie ;
 Men, un film de 1997 de Zoe Clarke-Williams ;
 Men, appelé aussi Men Askaelos ou Mensis, un dieu célébré dans la partie intérieure ouest de l'Anatolie (à Antioche de Pisidie);
 MEN, un groupe de musique électronique;
 men, un mot anglais, pluriel de man (homme);
 Men, film américano-britannique d'Alex Garland sorti en 2022.

Men est une abréviation, qui signifie :
 Mensa, Mensae, le nom latin et son génitif de la constellation de la Table ;
 Metallwerk Elisenhütte GmbH, une entreprise de munitions allemande ;
 ;
 Musée d'ethnographie de Neuchâtel, un musée à Neuchâtel en Suisse.

Abréviation